Curieuse fait référence à
 la curiosité (faculté)
 Curieuse (Seychelles), une île de l'archipel des Seychelles
 La Curieuse, un navire océanographique français